Henriëtte van Nassau-Saarbrücken (1702-1769), dochter van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1726-1757), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1780-1857), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1797-1829), dochter van Frederik Willem van Nassau-Weilburg.
 Henriette van Nassau-Zuylestein (1688-1759), dochter van Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein.

Zie ook 
 Henriëtte Albertine van Nassau-Diez (1686-1754), dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Henriëtte Amalia van Nassau (1628-1628), dochter van Frederik Hendrik van Oranje.
 Henriëtte Casimira van Nassau-Diez (1696-1738), dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Henriëtte Catharina van Nassau (1637-1708), dochter van Frederik Hendrik van Oranje.
 Henriette Charlotte van Nassau-Idstein (1693-1734), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Henriëtte Maria Dorothea van Nassau-Weilburg (1724-1724), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.